Васи́лий Су́хов: Сухов, Василий Арсентьевич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Сухов, Василий Владимирович (1949—2023) — советский, российский художник.
 Сухов, Василий Дмитриевич (1859—1919) — городской голова Барнаула (1894—1898).
 Сухов, Василий Иванович (1910—1945) — Герой Советского Союза.
 Сухов, Василий Семёнович (1925—1944) — Герой Советского Союза.